Musée de la photographie peut faire référence à différents musées

Musée de la photographie, Anvers
 Musée de la photographie, Charleroi

Musée national de la photographie, Québec
 Musée canadien de la photographie contemporaine, Ottawa

Musée de l'art photographique, Odense

Musée Nicéphore-Niépce, Chalon-sur-Saône
 Musée français de la photographie, Bièvres
 Musée de la photographie, Graçay
 Musée de la photographie André Villers, Mougins

Musée de la photographie de l'île Maurice, Port-Louis

Musée de la photographie (FOAM), Amsterdam
 Musée de la photographie, La Haye
 Musée de la photographie des Pays-Bas, Rotterdam

Fotografiska, Stockholm

Musée suisse de l'appareil photographique, Vevey